Microcontroller, vaak afgekort als MCU (microcontroller unit)
Marvel Cinematic Universe, fictief universum waarbinnen zich een groeiend aantal films en televisieseries afspeelt